Pernilla Wiberg, švedska alpska smučarka, * 15. oktober 1970, Norrköping, Švedska.

Pernilla Wiberg je nastopila na zimskih olimpijskih igrah v letih 1992 v Albertvillu, 1994 v Lillehammerju, 1998 v Naganu in 2002 v Salt Lake Cityju. Na igrah leta 1992 je osvojila naslov olimpijske prvakinje v veleslalomu, leta 1994 naslov olimpijske prvakinje v kombinaciji, leta 1998 pa naslov olimpijske podprvakinje v smuku. Na svetovnih prvenstvih je osvojila naslov prvakinje v letih 1991 in 1999 v veleslalomu ter 1996 v slalomu in kombinaciji, naslov podprvakinje leta 1999 v slalomu in bronasto medaljo leta 1997 v smuku. V svetovnem pokalu je osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v sezoni 1996/97, ko je zmagala tudi v skupnem seštevku slaloma in kombinacije, ter v sezonah 1993/94 in 1994/95 v skupnem seštevku kombinacije. V dvanajstih sezonah je v svetovnem pokalu osvojila 61 uvrstitev na stopničke in 24 zmag, od tega 14 v slalomu, po tri v superveleslalomu in kombinaciji ter po dve v veleslalomu in smuku.

Svetovni pokal

Skupne zmage

Posamične zmage

Zunanje povezave 
 
 

Švedski alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1992
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1994
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 1998
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2002